Subway Surfers is een computerspel ontwikkeld door het Deense Kiloo en SYBO Games en uitgegeven door Kiloo voor mobiele platforms als Android, iOS, Kindle en Windows Phone. Het jump 'n' run-spel is uitgekomen op 24 mei 2012.

Spel 
In het spel neemt de speler de rol aan van een jonge graffiti-artiest. Om te ontsnappen aan de politie-inspecteur en zijn hond moet hij langs het metrospoor rennen langs allerlei obstakels. Onderweg kunnen gouden munten en power-ups worden gepakt. De speler kan ook op het dak van treinen springen en surfen op hoverboards om een botsing te vermijden.

Ontvangst 

Subway Surfers ontving overwegend positieve recensies. Men prees het grafische gedeelte en de gameplay. Kritiek was er op de monotone spelwereld en indirecte besturing.

Op aggregatiewebsite Metacritic heeft het spel een verzamelde score van 71%.

Externe link 
 

Computerspel uit 2012
Actiespel
Android-spel
iOS-spel
Windows Phone-spel